Swim steht für: 

 Swim, Partytanz
 Originaltitel des Tierhorrorfilms Swim – Schwimm um dein Leben! aus dem Jahr 2021

Swim ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Swim (* 1961), kanadischer Bobfahrer

SWIM ist die Abkürzung für:

 System Wide Information Management

Abkürzung